„Somebody to Love” – piosenka zespołu Jefferson Airplane (1967)
 „Somebody to Love” – piosenka zespołu Queen (1976)
 „Somebody to Love” – piosenka zespołu TVXQ (2005)
 „Somebody to Love” – piosenka Nelly Furtado (2008)
 „Somebody to Love” – piosenka Leighton Meester (2009)
 „Somebody to Love” – piosenka Justina Biebera (2010)
 „Somebody to Love” – piosenka OneRepublic (2019)